Richlands Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Richlands Historic District (North Carolina), ID-Nr. 90000441
 Richlands Historic District (Virginia), ID-Nr. 07000394

Siehe auch:
 Richland Historic District